Osasco – miasto w Brazylii
 Osasco – miejscowość i gmina we Włoszech